Japan Airlines (código IATA)
 Jornal de Londrina
 Jornal de Letras, Artes e Ideias (Portugal)

Desambiguações de siglas